OAI steht als Abkürzung für:
 Open Archives Initiative
 Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen am Rhein
 Off Axis Illumination, im Fachgebrauch übliches englisches Synonym für Schrägbeleuchtung
 Office of American Innovation, ein von US-Präsident Trump gegründetes Gremium, siehe Jared Kushner#White House Office of American Innovation 

Abkürzung